Nikdo není dokonalý může označovat:

 Nikdo není dokonalý (Joj) – slovenský televizní pořad vysílaný na TV Joj
 Nikdo není dokonalý (Prima) – český televizní pořad vysílaný na TV Prima